Flaten kan avse

Flaten, Stockholm – en stadsdel i Söderort i Stockholms kommun  
Flatens naturreservat – ett naturreservat i Söderort i Stockholms kommun 
Flaten, Hedesunda – en ort i Gävleborgs län  
Flaten (Gårdveda socken, Småland) – en plats i Hultsfreds kommun
Flaten, Norge – en plats i Norge

Insjöar i Sverige
Flaten kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige. Sjönamnet Flaten anses betyda "den flata, eller jämna, sjön", det vill säga en sjö som är jämn utan öar och uddar. Motsvarande betydelse har sjönamnen -jämnaren och Slätten (se: Stora Slätten och Lilla Slätten i västra Småland).  

Flaten (Gårdveda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (1,55 km²)
Flaten (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (6,76 ha)
Flaten (Kävsjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (3,5 km²)
Flaten (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (12,5 ha)
Flaten (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (1,27 km²)
Lilla Flaten, sjö i Nybro kommun,  (9,26 ha)
Stora Flaten, sjö i Nybro kommun,  (16,4 ha)
Flaten (Överjärna socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (11,4 ha)
Tyresö-Flaten, sjö i Tyresö kommun,  (32,2 ha)
Flaten (sjö), sjö i Stockholm, Söderort,  (58,8 ha)
Flaten, Salem, liten bad- och fiskesjö stockholmsförorten Rönninge i Salems kommun,  (28,2 ha)
Flaten, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (94,3 ha)
Flaten, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (12,9 ha)
Stor-Flaten, sjö i Leksands kommun,  (11,4 km²)

Personer
 (1900–1963), en norsk politiker
 (född 1971), en norsk jazzmusiker
 (född 1969), en norsk låtskrivare

Se även
Bredflaten, sjö i Gagnefs kommun och Dalarna,  (10,7 ha)
Myrflaten, sjö i Gagnefs kommun och Dalarna,  (23,7 ha)
Flatsjön
Flatasjön
Flattjärnen
Flatvattnet, sjö i Vaggeryds kommun i Småland,  (4,92 ha)

Noter

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn